L’Alliance luxienne est une organisation criminelle apparaissant dans la série de science-fiction Stargate SG-1 et Stargate Universe. Elle est formée à la suite de l'effondrement de l'Empire Goa'uld et gagne rapidement en puissance dans le nouvel ordre galactique.

Description 
Principalement composée de contrebandiers, de hors-la-loi et autres mercenaires, l'Alliance Luxienne est une organisation criminelle s'occupant de toutes sortes d'activités illégales : extorsion de fonds, brigandage, contrebande, trafic d'armes et de stupéfiants, mais cela ne l'empêche pas de fonctionner tel un véritable État, fondé sur une hiérarchie très stricte, entretenant des relations diplomatiques avec d'autres États, et disposant même d'une véritable armée organisée, dont une flotte importante constituée de ha'taks et d'al'keshs volés aux Grands Maîtres durant leur déroute. Dans un milieu dominé par la loi du plus fort, l'Alliance s'est vue naturellement prise en main par des Jaffas essentiellement, qui ont su y reconvertir leur expérience militaire et leur force physique. Mais elle reste ouverte à toutes les races (notamment les Humains), mais aussi toute une faune non-humaine telle que les Oraniens.

Origines 
Les organisations mafieuses qui composent l'Alliance luxienne ont débuté durant le règne des Goa'ulds mais n'ont pris de l'ampleur qu'à partir de la défaite d'Anubis durant la bataille de l'Antarctique. L'Alliance luxienne en tant que telle s'est formée à la suite de la prise de Dakara en 2005, qui a définitivement brisé l'image divine que se donnaient les Grands Maîtres goa'ulds. En effet, en portant un coup aussi foudroyant à l'empire goa'uld, la Nation Libre Jaffa a aussi créé une situation d'anarchie au sein des planètes antérieurement soumises : les autorités ecclésiastiques humaines se sont retrouvées totalement discréditées, tandis que les guerriers jaffas sont tombés dans le désœuvrement. Désemparés et désorganisés, faute d'action normalisatrice de la part de la Nation Libre Jaffa, beaucoup de ces masses d'ouvriers et de Jaffas ont ainsi rejoint le milieu de la pègre, à la recherche de la fortune ; et du fait de cet afflux de nouveaux membres, les organisations mafieuses ont dû s'associer pour créer des institutions capables de gérer les activités à grande échelle, donnant ainsi naissance à l'Alliance.

Ressources 
La principale ressource financière vient des différents trafics qu'elle organise telle une mafia à travers la Voie lactée. Elle commença par le trafic d'armes et de naquadah. Quelque temps plus tard, elle créa une drogue appelée kassa, une plante génétiquement modifiée ressemblant à du maïs qui crée une forte dépendance. Elle diffusa ensuite largement sa culture dans la galaxie et en fit sa principale source de profit.

Relations avec les Tau'ris 

Les premiers contacts entre Tau'ris et l'Alliance eurent lieu en 2005. Vala Mal Doran tenta de voler le vaisseau Tau'ri Prométhée et de le revendre à des trafiquants qui s'avérèrent travailler pour l'Alliance. Grâce à l'intervention de SG-1, cette tentative fut avortée, bien qu'il n'entendirent pas encore parler de l'organisation à ce moment-là. C'est en 2006 que SG-1 fut confronté directement à l'Alliance. En effet, ayant entendu parler d'une plante modifiée appelée "Kassa" et provoquant une forte addiction, le Colonel Mitchel et son équipe se rendirent sur P6G-452 et tentèrent de se faire passer pour des contrebandiers afin d'acheter du Kassa, mais ils furent découverts, capturés et accusés du vol de la Portes des Étoiles de la planète qui eut lieu au moment de leur fuite. Ils furent libérés par l'intervention de lOdissey, et se concentrèrent sur les vols des Portes des Étoiles commis par Ba'al. Toutefois, cette rencontre marqua le début de l'hostilité entre la Tau'ri et l'Alliance Luxienne.

Au début de l'invasion des Oris en 2006, Teal'c entra en contact avec Netan, le chef de l'Alliance, afin de leur demander leur assistance contre ce nouvel ennemi. Acceptant la proposition du Jaffa, l'Alliance se rendit près de la superporte par laquelle la flotte ori devait entrer dans la Voie Lactée. Dans la bataille qui s'ensuivit, l'Alliance perdit deux vaisseaux ha'taks, tandis que le troisième fut fortement endommagé. Pensant alors qu'il avait voulu affaiblir l'Alliance, Netan fit emprisonner Teal'c afin de le torturer. Si ce dernier fut finalement secouru, l'inimitié qui se créa entre le SGC et l'Alliance se renforça et ne cessa de croître.

La diffusion du kassa déstabilisant plusieurs planètes, notamment en provoquant des émeutes, le SGC décida de tout faire pour stopper les trafics organisés par l'Alliance. Celle-ci accumula alors les pertes face à l'équipe SG-1 (en voyant par exemple les transports de kassa détruits, ou l'organisation infiltrée), et le pouvoir de Netan et son emprise sur l'Alliance luxienne ne fit que diminuer. À la suite d'un nouvel acte de sabotage des Tau'ris, Netan se décida à mettre la tête de SG-1 à prix. De nombreux chasseurs de primes échouèrent dans leurs tentatives d'éliminer les membres de l'équipe du colonel Cameron Mitchell, un nouvel échec qui accéléra la fin de Netan, devenu trop faible aux yeux de l'Alliance pour assumer sa fonction de chef. Netan se fera finalement tuer par Odai Ventrell, un chasseur de primes que Mitchell finira par convaincre de s'emparer de la place de Netan.

En 2009, la Terre soupçonne l'Alliance d'être à l'origine de l'attaque entraînant la destruction de la base Icare, base qui servait à l'étude du  chevron de la porte des étoiles, et obligeant les occupants de la base à fuir par la porte (en ayant découvert la propriété du ), et arriver sur le vaisseau ancien le Destinée.

À la fin de la première saison de Stargate Universe, on apprend que l'Alliance Luxienne, renseignée par le Colonel Telford, a attaqué la base Icare et mène  un projet similaire dans le but de s'emparer du Destinée et d'éliminer ses occupants. Des hommes de l'Alliance Luxienne parvinrent finalement à atteindre le Destinée mais la planète qu'ils occupaient pour en exploiter le sous-sol explosa car Rush (qui occupait alors le corps de Telford) ne fut pas autorisé à finaliser ses calculs entraînant une utilisation prématurée et erratique des ressources, sans compter l'attaque lancée par le vaisseau tau'ri USS Georges Hammond. Néanmoins une fois arrivés sur le Destinée ils seront repoussés par Young et ses hommes.

À partir de 2010, l'Alliance Luxienne va lancer plusieurs attaques ciblées contre les sites stratégiques terriens. Notamment les différentes bases interplanétaires terriennes (Site Alpha, Site Beta...) en y déposant des bombes. L'Alliance Luxienne va même tenter de faire exploser la ville de Washington DC, le Pentagone et le Homeworld Command qui s'y trouve en y faisant atterrir un Tel'tak contenant une bombe au naquada. L'explosion sera évitée de justesse en grande partie grâce au personnel coincé sur le Destinée. Ils firent également pression sur les Langarans, dont leur planète Langara est une planète de type Icare, afin qu'il laissent utiliser leur Porte des Étoiles afin d'envahir le Destinée, mais en vain jusqu'à présent.

Depuis lors, l'Alliance Luxienne et la Tau'ri sont toujours en conflit.

Voir aussi

Articles connexes 
 Stargate SG-1
 Peuples et races de Stargate

Organisation de Stargate